Холоме́рье () — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Вировлянского сельсовета.

Географическое положение 
Деревня Холомерье располагается в 62 км к северо-западу от города Городок, возле автодороги Езерище — .

История 
Населённый пункт под названием Холомерово присутствует на карте Городокского уезда Витебской губернии, датированной 1821 годом. В 1906 году Холомерье являлось центром волости.

В советское время деревня стала центром . В 2004 году сельсовет был ликвидирован, а все населённые пункты перешли в состав Вировлянского сельсовета.

Население 
В 2003 году в деревне насчитывалось 315 жителей в 146 дворах. В 2019 году — 186 человек.

Инфраструктура 
В Холомерье действуют средняя школа, клуб, библиотека, больница, аптека, отделение связи. Холомерская сельская участковая больница известна далеко за пределами Белоруссии благодаря деятельности врача Михаила Самарина, занимающегося лечением болезней опорно-двигательного аппарата.

В деревне базируется лесничество.

Достопримечательности 

 .
 Церковь святой Марии Магдалины при Холомерской сельской участковой больнице.

Известные уроженцы 
 Николаева, Анна Емельяновна (1918—2012) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)